Le Vacceos Cavaliers est une équipe de rugby à XV basé à Valladolid qui évolue dans la Liga Superiberica.

Histoire

Palmarès

Effectif 2008-2009

Lien externe 
  Site officiel Vacceos Cavaliers

Club de rugby à XV en Espagne
Rugby à XV en Castille-et-León
Club sportif à Valladolid
Club de rugby à XV fondé en 2008
Club de rugby à XV disparu en 2010